Раштрапаті-Бхаван («президентський палац» санскритом, гінді राष्ट्रपति भवन, англ. Rashtrapati Bhavan) — офіційна резиденція Президента Індії.
 Умайд-Бхаван, Палац Умайд-Бхаван () — палац у місті Джодхпур в індійському штаті Раджастхан, одна з найбільших приватних резиденцій у світі.
 Тін Мурті Бхаван, Тін Мурті Бхаван або Будинок Тін Мурті (англ. The Teen Murti Bhavan (Teen Murti House)) — є колишньою резиденцією індійського прем'єр-міністра Джавахарлала Неру.